Jungfruburen kan syfta på:

 Jungfruburen (operett) – en operett av Franz Schubert
 Jungfruburen (bok) – en bok av Birgit Tengroth, utgiven 1951
 Jungfruburen (film) – av svenska titeln på den tyska filmen Das Dreimäderhaus (1958) 
 Jungfruburen (album) – Två fisk och en fläsks andra studioalbum från år 2000

Se även 
 Jungfrubur